The Idler (‚Der Müßiggänger‘), steht für: 

 The Idler (1758–1760), eine Serie von Essays von Samuel Johnson und Anderen 
 The Idler (1892–1911), ein illustriertes, monatlich erscheinendes Magazin in Großbritannien 
 The Idler (1993), ein zweimal im Jahr erscheinendes Magazin, das alternative Lebens- und Arbeitsweisen untersucht 
 The Idler (1984–1993), ein alle zwei Monate erscheinendes, konservativ-politisches Magazin in Kanada 

Siehe auch:
 Idler